Il termine Nevskij, , aggettivo che deriva dal nome del fiume Neva, può riferirsi a:

Geografia 

 Prospettiva Nevskij – la via principale di San Pietroburgo
 Nevskij rajon – rajon di San Pietroburgo

Persone 

 Aleksandr Jaroslavič Nevskij – principe russo
 Vladimir Ivanovič Nevskij – storico sovietico

Infrastrutture 
 Nevskij prospekt – stazione della metropolitana di San Pietroburgo

Astronomia 

 5612 Nevskij – asteroide del sistema solare

Pagine correlate 

 Neva
 Aleksandr Nevskij